Дарко Вукашиновић је име и презиме следећих људи:

  (1985), бивши црногорски фудбалер
 Дарко Вукашиновић (1995), српски фудбалски голман